Robert Horne – crickettista britannico
 Robert Horne – wrestler statunitense, conosciuto con il nome d'arte di Mo
 Rob Horne – rugbista a 15 australiano